Niedhammer ist der Familienname folgender Personen:
 
 Adolf Niedhammer (1878–1964), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat
 Joseph Niedhammer (1851–1908), deutscher Komponist, Domkapellmeister

Siehe auch:
 Niethammer